XV Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2006 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал ФК «Батайск», второе место занял саратовский «Сокол», а третье ФК «Зеленоград».

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

 * Команда «Фаворит» (Южно-Сахалинск) была исключена из лиги после 6 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Сибирь 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Новосибирск-Олимпик» (Новосибирск) 1:1 «Прогресс» (Томск) был аннулирован. Команде «Новосибирск-Олимпик» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Новосибирск-Олимпик» (Новосибирск) 2:1 «Коммунальник» (Улан-Удэ) был аннулирован. Команде «Новосибирск-Олимпик» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

Приволжье 
 Итоговая таблица

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

 * Команда «ЗИД-Ковровец» (Ковров) была исключена из лиги после 5 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Северо-Запад

Первый этап

Второй этап 
Вместо изначально планировавшегося третьего круга было принято решение провести второй и третий этапы.

Во второй этап попадали четыре лучшие команды первого этапа, к ним добавлялись две команды от Федерации футбола Санкт-Петербурга (первая команда — «Коломяги-47», вторая команда отказалась, и вместо неё к соревнованиям была допущена занявшая на первом этапе 5-е место команда «Звёздный»), по одной — от Федерации футбола Ленинградской области («Фаворит» Выборг) и Федерации футбола Республики Карелия («Карелия» Петрозаводск).
 Группа 1 (Псков)

 Группа 2 (Выборг)

Финал четырёх (Сестрорецк) 
В третий этап (финал четырёх) попадали по две лучшие команды из каждой группы второго этапа.

Черноземье 
 Итоговая таблица

ЮФО 
 Итоговая таблица

 * Команда «Мегафон-Кавказ» (Нальчик) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 ** Команда «Моздок» снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Московская область

Группа А 
 Итоговая таблица

Группа Б 
 Итоговая таблица

Москва 
 Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Азов и Батайск (17 — 24 октября)
 Итоговые таблицы

Группа «А» 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа «Б» 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
Матч за 3-е место: «Торпедо» Волжский — «Зеленоград» — 0:1

Финал: «Батайск» — «Сокол-Саратов» — 2:1

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Зеленодольск. Соревнования прошли с 16 по 20 сентября

Группа А

Группа В

Финал 
«Позис» Зеленодольск — «Зоркий» (Красногорск) — 2:1 (д. в.).

Примечания

Ссылки 
 Региональный футбол России — 2006 год

2006